

Cinema 
 We Were Here – film documentario del 2011 diretto da David Weissman e Bill Weber

Musica 
 We Were Here – album di Joshua Radin del 2006
 We Were Here – album dei Turin Brakes del 2013